Cobb Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cobb Peak (Idaho)	
 Cobb Peak (Utah)